«Лесной журнал» — название журналов по лесному делу, выходивших в разное время на территории современной России:
 «Лесной журнал» — первый российский журнал по лесному делу, издававшийся в 1833—1851 годах.
 «Лесной журнал» — преемник первого журнала, издававшийся «Петербургским лесным обществом» в 1871—1918 годах.
 «Лесной журнал» — современный журнал, издающийся с 1958 года по настоящее время.